Chioggiotti – abitanti di Chioggia
Chioggiotti – abitanti di Isolaverde